Коапал Гранде има више значења:

 Коапал Гранде (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Коапал Гранде (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику